Ахен-Нойс-Дюссельдорфская железнодорожная компания () — существовавшая в Пруссии в конце XIX века железнодорожная компания по строительству линии Ахен — Мёнхенгладбах — Нойс — Дюссельдорф.

История 
Компания основана в 1845 году. Инициатором создания выступил активный ахенский предприниматель, банкир и страховой магнат Давид Ганземан, до этого уже имевший опыт участия в строительстве линии Ахен-Кёльн и принадлежавший к наиболее энергичным покровителям строительства новых железных дорог в прирейнских землях. Экономической целью проекта являлась необходимость связывания промышленности региона города Ахен и горношахтного района (шахты Voccart, Laurweg) долины реки Вурм (приток реки Рур к северу от Ахена) с речными пристанями Рейна в Нойсе и Дюссельдорфе.

21 августа 1846 года между вступило в силу концессионное соглашение между Пруссией и новой ж. д. компанией о строительстве и эксплуатации линии железной дороги Ахен- Нойс-Дюссельдорф. В полном объёме участок магистрали вступил в эксплуатацию в октябре 1854 года.

Поскольку железнодорожного моста в то время в Дюссельдорфе не было, то конечной пассажирской станцией у Дюссельдорфа стал вокзал в Оберкасселе на площади Бельзен (Belsenplatz). Товарные составы доходили почти до самого Рейна (грузовая станция «Рейн» (Rheinstation) в районе современных улицы Маркграфен-штрассе (Markgrafenstraße) и Брендамур-штрассе (Brend‘amourstraße) Оберкасселя. Отсюда товар перегружался на телеги и по наплавному мосту переправлялся в Дюссельдорф.

До времени пуска железной дороги в эксплуатацию Ахен-Нойс-Дюссельдорфская ж. д. компания не дожила. 1 апреля 1850 года она слилась с Рурско-Крефельд-Гладбахской железнодорожной компанией, образовав «Королевскую дирекцию Ахен-Дюссельдорф Рурской железной дороги» (Königliche Direktion der Aachen-Düsseldorf-Ruhrorter Eisenbahn).

Примечания

Литература 
 David Hansemann: Die Eisenbahnen und deren Aktionare in ihrem Verhaitniss zum Staat, Lpz.— Halle, 1837.
 Looz-Corswarem, Clemens von; Mauer, Benedikt: Das große Düsseldorf-Lexikon, Greven Verlag, 2012, S. 13. ISBN 978-3-7743-0485-7

Ссылки 
 
 Aachen — Mönchengladbach 

Появились в 1945 году в Германии
Ахен
Мёнхенгладбах
Нойс
Транспорт Дюссельдорфа
Исчезнувшие организации Дюссельдорфа
Компании Дюссельдорфа
Железнодорожный транспорт Северного Рейна-Вестфалии